Acacesia este un gen de păianjeni din familia Araneidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe